Ypykkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ypykkä (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Ypykkä (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar